Аэропорт (станция) — ряд железнодорожных станций в районе аэропорта.

 Аэропорт (станция, Москва) — железнодорожная станция в Москве.
 Аэропорт (станция, Вантаа) — железнодорожная станция в Хельсинки (Вантаа).